El Harrar Beer Bottling Football Club és un club etíop de futbol de la ciutat d'Harar.

Palmarès 
 Copa etíop de futbol: 
 2007

Referències 

Clubs de futbol etíops